Denham ist der Familienname folgender Personen:

 Ash Denham (* 1974), schottische Politikerin, siehe Ash Regan
 Christopher Denham, US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Dale Lee Denham (1922–1997), nordamerikanischer Botaniker
 Dixon Denham (1786–1828), britischer Afrikaforscher
 Edward Brandis Denham (1876–1938), britischer Gouverneur 
 Henry Mangles Denham (1800–1887), Vizeadmiral der Royal Navy und Oberbefehlshaber der britischen Pazifikflotte
 James Denham-Steuart (1712–1780), britischer Ökonom
 Jay Denham, US-amerikanischer Techno-DJ
 Jeff Denham (* 1967), US-amerikanischer Politiker

 Maurice Denham (1909–2002), britischer Schauspieler
 Susan Denham (* 1945), irische Chief Justice

Orte in England:
 Denham (Buckinghamshire)
 Denham (Mid Suffolk), Suffolk
 Denham (St Edmundsbury), Suffolk

in Australien:
 Denham (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Denham (Indiana)
 Denham (Minnesota)
 Denham (Mississippi)
 Denham Springs (Louisiana)

Unternehmen:
 Denham Film Studios, britisches Filmproduktionsunternehmen

im NRHP gelistete Objekte:
 Denham Springs City Hall, in Denham Springs, Louisiana, ID-Nr. 93000304
 Denham-Lacy House, in Monticello, Florida, ID-Nr. 82002376

Siehe auch:
 Densham
 Mount Denham